Schlei steht für:

 Amt Schlei-Ostsee, mit Sitz in Eckernförde
 Schlei, eine Ostsee-Förde im weiteren Sinne zwischen Schleswig und Schleimünde
 Schlei-Bote, eine Tageszeitung der Schlei-Region
 Schleie, ein karpfenartiger Fisch
 Schleikahn, ein zur Fischerei eingesetztes offenes Boot, welches hauptsächlich auf der Schlei eingesetzt wurde

Schlei ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Schlei, deutscher Kirchenmusiker
 Marie Schlei (1919–1983), eine deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Schley